Madonna Duprie (geboortenaam Zonderland) is een fictief personages van de RTL 4-televisieserie Voetbalvrouwen. Het personage wordt gespeeld door Marlous Dirks. Marlous Dirks had een vaste rol in de eerste tien afleveringen van het tweede seizoen. Echter vertrok ze daarna, maar kwam terug als gastoptredens in het derde seizoen. Vanaf aflevering vier van seizoen drie behoort Marlous Dirks weer tot de vaste cast.

Overzicht
Madonna is het jongere zusje van Melanie Woesthoff. Madonna haalde in tegenstelling tot haar zus goede cijfers op school en was het lievelingetje van haar ouders. Melanie daarentegen kreeg de klappen. Dit alles bij elkaar is de reden dat Melanie en Madonna geen goede band hebben.
Madonna heeft voor haar leven hard moeten knokken. Tegenwoordig is ze hoofdredacteur van het blad LaBelle. Madonna heeft in het verleden haar zus een eicel gegeven om zwanger te worden. Via deze eicel is Melanies zoon Diego geboren. Dat maakt echter dat Diego haar biologische zoon is.

Madonna heeft een lange tijd in Frankrijk gewoond, maar vertrekt dan naar Amsterdam.

Over het leven van Madonna voor Voetbalvrouwen is verder niets bekend.

Seizoen twee 
Madonna komt op visite bij haar zus en diens familie. Maar Melanie is niet echt blij met de komst van Madonna en laat haar dat ook blijken. Melanie denkt dat Madonna terug naar Nederland is gekomen om Diego op te eisen, maar Madonna probeert haar zus meerdere keren duidelijk te maken dat dit niet zo is. Madonna is naar Nederland gekomen om juist meer met haar familie op te trekken. Madonna ziet ondertussen dat Melanie niet de liefste moeder van de wereld is en probeert de moederliefde die Diego mist te geven.

Bij een bijeenkomst van de AA staat Melanie oog in oog met Madonna. De twee zusjes blijken dus wel iets gemeen met elkaar te hebben, namelijk hun drankverslaving. Door deze onthulling groeien Melanie en Madonna weer naar elkaar toe en ze beginnen zelfs samen een blad. Maar als Melanie Madonna voor de zoveelste keer ergens de schuld van geeft is Madonna helemaal klaar met haar zus en vertrekt weer terug naar Frankrijk.

Seizoen drie 
Nadat Diego in coma is geraakt keert Madonna terug naar Amsterdam. Maar dan blijkt Diego helemaal niet in coma te zijn, maar doet alsof, om zo bij Madonna in te trekken. Als Diego dan naar huis mag helpt Madonna, tot ergernis van Melanie, met de opvoeding van Diego. Jeffrey stopt dan met zijn toelage aan Melanie, waardoor zij niets kan betalen en dus geen geld heeft. Melanie kan aan geld komen door te scheiden van Jeffrey, maar Jeffrey wil pas scheiden als Melanie de voogdij van Diego aan Madonna geeft. Madonna ziet Diego echter als een dochter en doet Diego meisjeskleren aan. Als Melanie en Kofi haar willen redden, dreigt ze Diego te vermoorden. Kofi belt de politie en Madonna wordt afgevoerd naar een psychiatrische inrichting. Wanneer Melanie op bezoek komt in de inrichting krijgt ze te horen dat Madonna een zelfmoordpoging heeft gedaan. Melanie hoopte dat het was gelukt, maar dit is niet zo. Madonna begint tegen Melanie gelijk weer over Daphne. Melanie loopt gelijk weg. Op de trouwdag van Kofi en Melanie staat Madonna opeens achter Melanie. Wanneer Diego Melanie naar het altaar heeft gebracht en wanneer Kofi en Melanie het jawoord hebben gegeven, komen ze erachter dat niet Melanie maar Madonna met Kofi is getrouwd. Ondertussen ligt Melanie vastgebonden in een bloedbad: dood. Ze is vermoord door haar zus: Madonna.

Trivia 
 Je krijgt pas in aflevering 3.06 te horen dat Madonna van achternaam Duprie heet. Echter staat Madonna's volledige naam al aangegeven in de dvd-box van seizoen 2. Er wordt zelfs gedacht dat ook Melanie van geboortenaam Duprie heet, maar in aflevering 3.07 komen de kijkers erachter dat zowel Melanie als Madonna van geboortenaam Zonderland heten. Dit betekent dat Madonna getrouwd is.

Duprie, Madonna